Чикагска школа може да се отнася до (когато е свързано с Чикагски университет):

 Чикагска школа по икономика
 Чикагска школа по социология
 Чикагска школа (литературна критика)
 Чикагска школа (математически анализ)

А също и до:

 Чикагска школа (архитектура) - подход към архитектурата, развит в Чикаго.